Герион:

 Герион — в древнегреческой мифологии — великан с острова Эрифия, сын Хрисаора и Каллирои.
 Герион — гора, расположена в Национальном парке Крейдл-Маунтин—Лейк-Сент-Клэр, Тасмания, Австралия.